Xanthippus (Grieks: , blonde hengst) is de naam van meerdere personen uit de Grieks-Romeinse oudheid:
 Xanthippus (archont), vader van Pericles.
 Xanthippus (zoon van Pericles), zoon van Pericles.
 Xanthippus (Sparta), Spartaanse huurlingenleider uit de Eerste Punische oorlog.
 Xanthippus (geslacht), een geslacht van veldsprinkhanen

Zie ook
 Xanthippe